ESPN+ puede referirse a:

ESPN+ (servicio de streaming), disponible en Estados Unidos.

ESPN+, nombres anteriores de los siguientes canales de televisión por suscripción latinoamericano, pertenecientes a ESPN Inc.:
ESPN 2 (Sur)
ESPN 2 (Brasil)
ESPN Extra (Latinoamérica)ESPN Extra (DirecTV)